Kanelisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kanelisaaret (ö, lat 61,88, long 28,79), Södra Savolax, Nyslott, 
 Kanelisaaret (ö, lat 61,79, long 28,46), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar